Šatovníkovití (Drepanidinae, někdy též samostatná čeleď Drepanididae, nověji řazeni spíše do podčeledi Carduelinae) představují skupinu menších zpěvných ptáků z čeledi pěnkavovití, kteří endemitně žijí na Havajských ostrovech. Jsou blízce příbuzní hýlům z rodu Carpodacus, leč mnoho šatovníků rozvinulo anatomické znaky nepodobné žádným jiným pěnkavám. Velká rozmanitost v rámci této skupiny je výsledkem adaptivní radiace v ostrovním prostředí. Lze ji demonstrovat například na široké škále tvarů zobáků v rámci jednotlivých druhů, od silných zobáků až po tenké zakřivené zobáky určené k sondování květů rostlin. Mnoho druhů šatovníků bylo od lidského osídlení Havaje vyhubeno, přičemž k hlavním příčinám jejich vymírání po evropském objevení ostrovů patří ničení stanovišť, a především pak přítomnost nepůvodních invazních druhů.

Evoluce 
Šatovníkovití jsou sesterským taxonem vůči hýlům z rodu Carpodacus. Předkové šatovníků zřejmě žili v Asii, přičemž na Havajské ostrovy dorazili a prodělali zde adaptivní radiaci před asi 5,7–7,2 miliony lety. Toto období se kryje s existencí ostrovů Niihau a Kauai z hlavního havajského řetězce. Nejbazálnějším rodem šatovníka, který přežil do moderní doby, byl šatovník ostrovní z monotypického rodu Melamprosops, jenž se vydělil před asi 5,8–5,7 miliony lety. Jako druhá se odštěpila linie zahrnující rody Oreomystis a Paroreomyza, a to asi 1 milion let po rodu Melamprosops. Většina ostatních linií, které se vyznačují výraznými morfologickými znaky, pochází nejspíše ze středního až svrchního pliocénu po vzniku ostrova Oahu, ale ještě před vznikem Maui. Ostrov Oahu pravděpodobně hrál klíčovou roli při formování různorodých morfologických specializací mezi šatovníky.

Níže je zobrazen kladogram moderních šatovníkovitých. Rody nebo klady s otazníky (?) jsou kontroverzního nebo nejistého umístění.

Recentní rody 

 rod Akialoa Olson & James, 1995
 rod Chloridops Wilson, 1888
 rod Chlorodrepanis Perkins, 1899
 rod Ciridops Newton, 1892
 rod Drepanis Temminck, 1820
 rod Dysmorodrepanis Perkins, 1919
 rod Hemignathus Lichtenstein, 1839
 rod Himatione Cabanis, 1850
 rod Loxioides Oustalet, 1877
 rod Loxops Cabanis, 1847
 rod Magumma Mathews, 1925
 rod Melamprosops Casey & Jacobi, 1974
 rod Oreomystis Stejneger, 1903
 rod Palmeria Rothschild, 1893
 rod Paroreomyza Perkins, 1901
 rod Pseudonestor Rothschild, 1893
 rod Psittirostra Temminck, 1820
 rod Rhodacanthis Rothschild, 1892
 rod Telespiza Wilson, 1890
 rod Viridonia Rothschild, 1892

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

 
Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Pěnkavovití